Heldrich ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Heldrich (1862–1928), deutscher Reichsgerichtsrat
 Andreas Heldrich (1935–2007), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Heldrich (1900–1939), deutscher Rechtswissenschaftler